Le tournoi The Wimbledon Club Open 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Wimbledon Club Open qui se déroule du 15 au  à Londres. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et d'une wild card Robert Downer.

En finale, James Willstrop l'emporte face à Omar Abdel Meguid.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2016
Sport à Londres en 2016
Squash en 2016
Sport en mars 2016